Behrensdorf ist der Name von Ortschaften:

 Behrensdorf (Rietz-Neuendorf), eine Ortschaft der Gemeinde Rietz-Neuendorf im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Behrensdorf (Ostsee), eine Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Behrendorf